Die Familie von Götzendorff-Grabowski war eine ostpreußische Adelsfamilie, die aus den Orten Götzendorff und Grabau (früher als Gotzendorff czu Grabow dokumentiert) stammten.

Mitglieder:
Adam Stanislaus Grabowski (Götzendorff-Grabowski) Fürstbischof von Ermland
Helene von Götzendorff-Grabowski (1860–1908), deutsche Schriftstellerin